Die 1. Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik wurden am 7. und 8. Dezember 1963 in der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgetragen. An den „I. Internationalen Wettkämpfen in der künstlerischen Gymnastik“, die seitens der Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) organisiert und von 1300 Zuschauern besucht wurden, nahmen 28 Turnerinnen aus zehn Nationen teil.

Teilnehmerinnen

Ergebnisse

Einzel-Mehrkampf

Übung ohne Handgerät

Übung mit Handgerät

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Alexander Kochann: 1. Weltmeisterschaften vom 7.-8. Dezember 1963 in Budapest, Ungarn, in: rsg.net (18. März 1999), abgerufen am 18. Januar 2015.

Einzelnachweise 

1963
Rhythmische Sportgymnastik Weltmeisterschaften 1963
Rhythmische Sportgymnastik Weltmeisterschaften
Turnen (Ungarn)